Adenocaulon är ett släkte av korgblommiga växter. Adenocaulon ingår i familjen korgblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter
Adenocaulon